Charlotte von Sachsen-Hildburghausen ist der Name folgender Personen:

 Charlotte von Sachsen-Hildburghausen (1787–1847), Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen und Prinzessin von Württemberg, seitdem „Prinzessin Paul von Württemberg“
 Charlotte Herzogin von Sachsen-Hildburghausen (1769–1818), Prinzessin zu Mecklenburg-Strelitz und Herzogin von Sachsen-Hildburghausen, siehe Charlotte von Mecklenburg-Strelitz (1769–1818)

siehe auch:
 Christiane Sophie Charlotte von Brandenburg-Kulmbach (1733–1757), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Hildburghausen